

Хлібодаровка — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Хлібодаровка — хутір, Кугарчинський район, Башкортостан
 Хлібодаровка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан

Див. також 
 Хлібодарівка